

Geografia 
 Ota – comune della Corsica del Sud (Francia)
 Ōta – uno dei 23 comuni di Tokyo (Giappone)
 Ōta – città della prefettura di Gunma (Giappone)
 Ota – città della Nigeria
 Ota – freguesia di Alenquer (Portogallo)

Persone
 Alessandro Saša Ota – giornalista italiano
 Akira Ota (1957) – ex lottatore giapponese
 Atsuya Ōta (1984) – cestista giapponese
 Kōsuke Ōta (1987) – calciatore giapponese, di ruolo difensore
 Masahide Ōta (1925-2017) – accademico e politico giapponese
 Minoru Ōta (1891-1945) – ammiraglio giapponese
 Shinobu Ōta (1993) – lottatore giapponese
 Takako Ōta (1967) – doppiatrice e cantante giapponese
 Takamitsu Ōta (1970) – ex calciatore giapponese, di ruolo centrocampista
 Toshio Ōta (1919-1942) – aviatore giapponese
 Yoshiaki Ōta (1983) – calciatore giapponese, di ruolo centrocampista

Sigle 
 Operational Transconductance Amplifier – tipo speciale di amplificatore operazionale
 Online Travel Agency – agenzia di viaggio online
 Over-the-air – modalità di aggiornamento del firmware di un dispositivo elettronico 
 Open Travel Alliance –  associazione no-profit per la standardizzazione dei protocolli di interscambio dati fra operatori turistici
 Ocratossina A – tossina
 Operatore tecnico-assistenziale – figura del personale sanitario
 OTA – Optical Tube Assembly – telescopio senza montatura/treppiede

Codici 
 OTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mota (Etiopia)
 ota – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua turca ottomana
 OTA – codice ISO 3166-2:NZ di Otago (Nuova Zelanda)